Никелин може да се отнася за:

 Никелин (минерал) – никелов арсенид;

 Никелин (сплав) – сплав от мед (елемент) и никел с високо специфично съпротивление;